Siim-Tanel Sammelselg (ur. 18 maja 1993 w Tallinnie) – estoński skoczek narciarski i kombinator norweski. Wielokrotny medalista seniorskich i juniorskich mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W grudniu 2005 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 40. miejsce w Kuopio. 30 listopada 2007 zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata, w którym zajął razem z reprezentacją Estonii 13. miejsce. W lutym 2009 wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy – w rywalizacji skoczków narciarskich indywidualnie został zdyskwalifikowany, a w rywalizacji drużynowej był 11. W rywalizacji kombinatorów norweskich wziął udział w konkursie drużynowym, w którym wraz z reprezentacją swojego kraju zajął 11. miejsce. Był to jego pierwszy i jedyny start w oficjalnych zawodach międzynarodowych w kombinacji norweskiej rozgrywanych pod egidą FIS. W grudniu 2009 zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, za zajęcie 21. lokaty w Notodden. W styczniu 2010 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 56. miejsce w Bischofshofen. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył dwa miesiące później w Oslo, gdzie zajął 26. pozycję.

W latach 2010–2013 czterokrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najwyższą pozycją, jaką osiągnął w tych zawodach było 44. miejsce, które zajął w 2013 w Libercu. Drużynowo w mistrzostwach świata juniorów startował raz – w 2011 w Otepää zajął 10. pozycję. W 2011 i 2015 wystartował na mistrzostwach świata czterokrotnie odpadając w kwalifikacjach.

25 stycznia 2014 zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 45. lokatę w zawodach w Sapporo. W lutym 2014 wziął udział w igrzyskach olimpijskich. Indywidualnie zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej nie uzyskał awansu do głównej części zmagań, zajmując odpowiednio 51. i 49. miejsce w kwalifikacjach.

Czterokrotnie zdobywał brązowe medale mistrzostw krajów nordyckich juniorów w skokach narciarskich – trzy razy (2007, 2008, 2009) w rywalizacji drużynowej i raz (2009) w konkursie indywidualnym.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty S. Sammelselga na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty S. Sammelselga na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. T. Sammelselga na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy skoczkowie narciarscy
Estońscy kombinatorzy norwescy
Estońscy olimpijczycy
Urodzeni w 1993
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Tallinnie